Сир (умер , ) — епископ из Генуи. Дни памяти — 29 июня, 7 июля (перенесение мощей).

Житие 
Святой Сир (San Siro di Genova) родился в местечке . Он был известен своим благочестием. Святой Сир прожил долгую жизнь и мирно почил о Господе в почтенном возрасте. Он был похоронен в городе и считается святым покровителем Генуи.

Имя святого Сира упоминает Иаков Ворагинский, бывший епископом Генуи в XIII веке, в своём описании истории епархии. Его имя упоминается вместе с именами других епископов Генуи IV века: Валентином, Феликсом, Ромулом. Другие исторические источники датируют его житие VI веком.

Предание 
Согласно одному из преданий святой Сир стал епископом Генуи после святого Ромула. Согласно иному преданию святой Ромул стал епископом после него. , воздвигнутый в V или VI веке, был изначально назван в его честь. Впоследствии была воздвигнута церковь во имя Двенадцати Апостолов, которая была расширена и заменена новым собором во имя святого мученика Лаврентия.

Чудеса 
Ещё в детстве святой Сир прославился тем, что оживил своего ручного дрозда, смочив его слюной. Однажды, гуляя со своим отцом по местным холмам, он восхотел, чтобы судно в бухте остановилось. В тот же миг пропал ветер, и судно встало, как если бы оно стояло на якоре. Испросив у отца разрешения взойти на борт, святой восхотел, чтобы судно причалило. В тот же миг поднялся требуемый ветер, и судно вошло в гавань.

Храмы 
Храмы, освящённые в его честь имеются в , в , в , в , в . В Сан-Ремо имеется .

Примечания

Ссылки 
 San Siro di Genova
 Orthodox Europe entry on Cyrus of Genoa

Умершие в 381 году
Святые Лигурии
Святые Павии
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые IV века
Епископы IV века